Wheat (grano in lingua inglese) può indicare:

Geografia 
Antartide
 Monte Wheat – montagna dell'Antartide
Stati Uniti d'America
 Wheat – città fantasma del Tennessee
 Wheat – comunità non incorporata della Virginia occidentale

Musica 
 Wheat – gruppo musicale statunitense

Persone 
 Alan Wheat – politico statunitense
 Brian Wheat – musicista statunitense
 Chatham Roberdeau Wheat – avventuriero statunitense
 DeJuan Wheat – cestista statunitense
 William H. Wheat – politico statunitense

Pagine correlate 
 Grano (disambigua)